El Beghrir (Baghrir o 'Rghayifo "Dulce Morabití') es un crêpe típico de la cocina magrebí. En Melilla recibe el nombre de jeringo. Suele ser servido como desayuno con miel o aceite de oliva, a veces con pasta de almendras. Una de las características del Baghrir es que su masa es esponjosa y su superficie tiene diversas cavidades de varios milímetros de tamaño por un lado. Suelen ser servidos calientes con mantequilla. Es muy frecuente este crêpe en las mesas del ramadán en el iftar.

Características   
El Begrhrir posee una masa simple elaborada con harina de trigo, agua caliente y sal y levadura. Suele elaborarse en dos etapas, en la primera se deja crecer la masa por el efecto de la levadura. En la segunda se calienta las porciones de masa en una pequeña sartén. Suelen elaborarse con un radio de doce centímetros.  La popularidad y frecuencia de este dulce hace que se denomine crêpe marroquí.

Gastronomía de Marruecos